Djakowa ist der Familienname folgender Personen:

 Marija Alexejewna Djakowa, (1755–1807), Muse der russischen Aufklärung, siehe Marija Alexejewna Lwowa
 Olga Wassiljewna Djakowa (* 1949), sowjetisch-russische Ethnologin, Mittelalterhistorikerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:

 Djakow